Сенека има више значења:
 Сенека, римски књижевник
 Сенека Ретор, био је римски говорник и писац
 Сенека Индијанци, индијанско племе
 Округ Сенека (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Сенека (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Сенека (Пенсилванија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Сенека (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Сенека (Јужна Каролина), је град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Сенека (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Сенека (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Сенека (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Сенека (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Сенека (Орегон), је град у америчкој савезној држави Орегон
 Сенека (језеро), је језеро у Сједињеним Америчким Државама